Стригинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Починковского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Стригино. На территории поселения находятся 10 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Ленинское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 122 км²
 Расположение: северо-восточная часть Починковского района
 Граничило:
 на севере и северо-востоке — с Глинковским районом
 на юго-востоке и юге с Климщинским сельским поселением
 на западе — с Ленинским сельским поселением
 Крупные реки: Хмара
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Новоалександровский(А101) — Спас-Деменск — Ельня — Починок.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Стригино, деревня
 Кононово, деревня
 Луговатое, деревня
 Мавринское, деревня
 Пирьково, деревня
 Путятино, деревня
 Сергеево, деревня
 Толпеки, деревня
 Урубок, деревня
 Харинка, деревня

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Починковского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году